Ша́тов — русская фамилия и топоним.

 Шатовы — несколько дворянских родов старейший из которых восходит к середине XVII века (записан в VI часть родословной книги Курской губернии).

Известные носители 
 Шатов, Александр Павлович (1899—1961) — советский актёр.
 
 
 
 
 Шатов, Пётр Иванович (1922—1991) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Пантелеимон (Шатов) (род. 1950) — епископ РПЦ, викарий Московской епархии.

Топоним 
 Шатов — хутор, Октябрьский район, Курская область, Россия.

См. также 
 Шатовка
 Шатово

Примечания